Јанез Вајевец је био југословенски и словеначки глумац, сценариста и редитељ.

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || -{Operation Cross Eagles}- || Танлеј
|-
| 1968. || Сонце, всесплошно сонце (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Пикник в недељo (кратки филм)|| /
|-
| 1968. || Пета заседа || командир штабне патруље Тарзан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || Honor Bound || 
|-
| 1989. || -{Frederick Forsyth Presents}- (ТВ серија) || Мајор Карyаган
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || -{Night of the Fox}- (ТВ филм) || Капетан Хејдер (као Јанез Вајавец)
|-
| 1990. || Fatal Sky || 
|-
| 1991. || -{The Pope Must Die}- || Албинијев отац (као Јанез Вајавец)
|-
| 1992. || -{Gypsy Eyes}- || Детектив
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || -{Stahlkammer Zürich}- (ТВ серија) || /
|-
| 2003. || Десета заповед || Полди
|-
| 2007. || Инсталација љубезни || Пагон
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те_
|-
| 2015. || -{Traces of Life}- (кратки филм)|| /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те_
|-
| 1996. || -{Ludwigana}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2014. || -{In the French Style}- (кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи